Il singolare femminile  del torneo di tennis Governor's Cup Lagos 2 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Cristina Dinu che ha battuto in finale Conny Perrin 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Nina Bratčikova (semifinali)
 Chanel Simmonds (quarti di finale)
 Tadeja Majerič (semifinali)
 Conny Perrin (finale)

 Dalila Jakupovič (quarti di finale)
 Cristina Dinu (Campionessa)
 Jia-Jing Lu (quarti di finale)
 Margarita Lazareva (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Governor's Cup Lagos 2012